Пролета́рский райо́н — район города Саранска.

Занимает территорию в северо-западной части города. Площадь 26,2 км².

История 
Образован в 1972 году согласно Указу Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1972 года вместе с Ленинским районом.

Население

Жилые массивы 
В районе выделяется жилой массив «Светотехника» (т. н. «Светотехстрой»).

Литература 
 Авдошкин Я. И. Наш парк. — Саранск, 1965; Куклин В. Н. Биографии саранских улиц. — Саранск, 1990.

Источник 
• Энциклопедия Мордовия, И. И. Шеянова.

Примечания 

Районы Саранска